L'opération Attila peut désigner :
 Opération Attila (1940) : nom du plan allemand d'invasion de la Zone libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mis au point en 1940, ce plan fut finalement exécuté en 1942, dans une version modifiée, sous le nom d'Opération Anton.
 Opération Attila (1960) : nom de l'opération décidé en 1960 par David Ben Gourion pour capturer Adolf Eichmann réfugié en Argentine.
 Opération Attila (1974) : le nom de l'opération militaire de l'armée turque lancée le  et qui conduisit à l'occupation de 40 % du territoire chypriote par la Turquie ;
 Opération Attila : bande dessinée de la série Marsupilami.